El término Urup puede referirse a:

 Urup, isla de las Kuriles; 
 Río Urup, río del Cáucaso norte; o
 Urup (Rusia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia.